Macif est l'acronyme de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce, une société d'assurance mutuelle française ;

Cette société sponsorise deux voiliers de course au large qui portent son nom  :
 Macif, un monocoque de 60 pieds lancé en 2011, avec lequel François Gabart a remporté le Vendée Globe 2012-2013 et la Route du Rhum 2014 dans sa catégorie ;
 Macif, un maxi-trimaran lancé en 2015, avec lequel François Gabart a remporté la Transat Jacques-Vabre 2015,